Нерюктяйинск 1-й — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России.

Согласно данным переписи населения 2010 года, в селе проживало 1 015 человек.

География 
Село расположено в 50 километрах от Олёкминска.

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Олёкминского улуса